Municipio de Erie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Erie (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Erie (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Erie (condado de Miami, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Erie (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Erie (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Erie (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Erie (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Erie (condado de Ottawa, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.